Айра () — гигантская вулканическая кальдера, размером 17 × 23 км, расположенная в южной части острова Кюсю, Япония. Кальдера сформировалась в результате крупного извержения, которое произошло примерно 22-27 тыс. лет назад. Это извержение сопровождалось мощными пирокластическими потоками и отличалось огромным объёмом извергнутой тефры — порядка 400 км³, что соответствует 7 баллам по шкале вулканических извержений.

Внутри кальдеры расположены крупный японский город Кагосима и молодой вулкан Сакурадзима. Сакурадзима возник после образования кальдеры, примерно 13 тыс. лет назад. Сейчас этот вулкан, находящийся в северной части залива Кагосима, является одним из самых активных вулканов в Японии.

Список вулканических объектов по алфавиту, входящих в комплекс Айра

Примечания

Ссылки 
 

Кальдеры Японии
Активные вулканы
Вулканы VEI-7